Змагання з плавання на дистанції 50 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 25 і 26 липня 2017.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 25 липня о 09:30.

Додатковий заплив

Півфінали
Півфінали розпочались 25 липня о 18:11.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 26 липня о 18:17.

Примітки 

50 метрів брасом (чоловіки)